Seznam korpusov z zaporedno številko 5.

Seznam 
 Pehotni
 5. korpus (Združeno kraljestvo)
 5. strelski korpus (ZSSR)
 5. korpus (Wehrmacht)
 5. SS-gorski korpus
 5. korpus (Grande Armée)
 5. korpus (ZDA)
 5. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 5. korpus (Avstro-Ogrska)
 5. korpus (Nemški imperij)
 5. rezervni korpus (Nemški imperij)
 5. korpus (Ruski imperij)
 5. gardni strelski korpus (ZSSR)
 5. korpus (Pakistan)
 5. korpus (VBiH)
 5. korpus (Severna Koreja)
 5. korpus (Otomanski imperij)
 5. korpus NOVJ

 Padalski/Zračnoprevozni
 5. zračnoprevozni korpus (ZSSR)

 Marinski
 5. amfibicijski korpus (ZDA)

 Konjeniški
 5. konjeniški korpus (ZSSR)
 5. gardni konjeniški korpus (ZSSR)
 5. konjeniški korpus (Ruski imperij)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 5. mehanizirani korpus (ZSSR)
 5. gardni mehanizirani korpus (ZSSR)
 5. tankovski korpus (ZSSR) 
 5. gardni tankovski korpus (ZSSR)

 Artilerijski
 5. artilerijski korpus (ZSSR)

 Protiletalski
 5. FLAK korpus (Wehrmacht)

 Letalski
 5. letalski korpus (Wehrmacht)
 5. lovski letalski korpus (ZSSR)
 5. letalski korpus (ZSSR)

Glej tudi